La Coppa del Mondo di rugby a 7 1993 fu l'edizione inaugurale di tale torneo e si svolse allo stadio di Murrayfield (Edimburgo) nel mese di aprile. La finale vide l' battere a sorpresa l' 21-17. La nazionale inglese fu guidata al successo finale da Andrew Harriman, con 12 mete realizzate in totale nel torneo, e includeva anche giocatori quali Lawrence Dallaglio e Matt Dawson.

Squadre partecipanti

Risultati

Fase a gironi
Le prime due classificate si qualificano par la fase ad eliminazione diretta per la Melrose Cup, la terza accede al Plate, e la quarta si qualifica per il Bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Girone E

Girone F

Fase ad eliminazione diretta

Note

 1993
Rugby a 7 in Scozia
Competizioni sportive a Edimburgo